Lista över Portugals statsöverhuvuden är uppdelad i:

Lista över Portugals regenter 1095–1910
Portugals president från 1910